Franciaország
Ternay, település Loir-et-Cher megyében
Ternay, település Rhône megyében
Ternay, település Vienne megyében